Вид:

 Биологический вид — основная единица биологической систематики.
 Вид (лингвистика) — грамматическая категория.
 Вид (логика) — категория частного.
 Вид вооружённых сил — составная часть вооружённых сил.
 Вид на жительство — документ.
Аббревиатура
 ВИД — вспомогательные исторические дисциплины — специфические отрасли исторической науки.
 ВИД — российская телекомпания, производитель ряда передач для Первого канала.
Топонимы
 Вид — река в Германии, приток Рейна.
 Вид — княжество в составе Священной Римской империи.
 Вид — коммуна в земле Рейнланд-Пфальц (Германия).
Фамилия
 Вид, Антоний (XVI век) — картограф.
 Вид, Густав (1858—1914) — писатель, драматург.
 Вид, Даг (род. 1946) — американский историк.
 Вид-Нойвид, Максимилиан (1782—1867) — немецкий учёный.
 Виды — княжеский род, см. :Категория:Князья цу Вид

См. также 
 Ла-Вид
 
  (значения)